Вардкес Айкович Авакян (р. 14 декабря 1931 года, с. Гемур (Гюмюр), Шахбузский район, Нахичеванской АССР) — советский и российский скульптор, член Союза художников СССР (1960), заслуженный художник РСФСР (1975), Народный художник Российской Федерации (2003), почётный гражданин Челябинска (2020).

Биография 
Родился 14 декабря 1931 года в с. Гемур Нахичеванской АССР. Учился в Ереванском художественном училище им. Ф. П. Терлемезяна (1954) на скульптурное отделении, где его наставниками были Е. Вартанян, Т. Мирзоян, Г. Чубарян, А. Саркисян. Окончив училище с отличием, провалил экзамен в институт. Вместе с другом поехал в Москву, после — в Ленинград.

Первая скульптура — «На допросе» представляла собой связанную девушку. Узнав, что на реке Коелга недалеко от Челябинска находится крупнейшее в России (и одно из крупнейших в мире) месторождение мрамора, в 1956 году приехал в Челябинск, где начинал работать скульптором-бутафором в Челябинском театре оперы и балета; первая мастерская находилась в бомбоубежище в подвале театра. Первый успех ему принесли скульптурные композиции «Целинник» (1958), «Студентка на стройке» (1958), выставленные в Московском Манеже, а также «Рабочая трибуна» (1976), «Сварщик-верхолаз» (1977). Среди его монументальных скульптур, установленных в Челябинске, выделяются памятник академику И. В. Курчатову (1986, арх. В. Л. Глазырин, Б. В. Петров, И. В. Талалай), памятник Прокофьеву (2000, арх. Е. В. Александров), скульптурные образы «Скорбь» (1970), «Над пропастью» (1987), «Репрессии» (1990).

Творчество 
Автор около двухсот мраморных скульптур.

Памятники 
 Монумент Победы (чугун, мрамор) г. Копейск, 1965
 Памятник В. И. Ленину (гранит) г. Копейск, 1970
 Памятник Врачу (гранит) г. Челябинск, 1980 (установлен в 2005)
 Памятник И. В. Курчатову (гранит) г. Челябинск, 1986
 Студент (бронза) г. Челябинск, 1994
 Памятник С. С. Прокофьеву (бронза) г. Челябинск, 2000
 Прометей и Слава (бронза) г. Челябинск, 2003
 Памятник М. И. Глинке (бронза), 2004
 Памятник Я. П. Осадчему (бронза, гранит) г. Челябинск, 2005.

Станковые произведения (находящиеся в общественном доступе) 
 Земля. (мрамор) 1971 Челябинский государственный академический театр драмы, г. Челябинск
 На волнорезе. (мрамор) 2003 Музей искусств, г. Челябинск
 Муза. (мрамор) 1998 Концертный зал областной филармонии, г. Челябинск
 Тревожная. (мрамор) 1970 Челябинский государственный академический театр драмы, г. Челябинск
 Мария (из балета «Бахчисарайский фонтан»). (мрамор) 1971, Челябинский государственный академический театр драмы, г. Челябинск
 Скорбь. (мрамор) 1991 Академия культуры и искусств, г. Челябинск
 Меланхолия. (мрамор) 1993 Музей искусств, г. Челябинск
 У фонтана. (мрамор) 2007 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Весна. (мрамор) 2001 Челябинский государственный академический театр драмы, г. Челябинск
 Солнечный день. (мрамор) 1970 Женская консультация городской клинической больницы № 1, г. Челябинск
 Профессор Н. Л. Духов. (мрамор) 2004 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор В. В. Мельников. (мрамор) 1999 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор А. Г. Бургвиц. (мрамор) 2002 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор А. А. Оатул. (мрамор) 2003 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор Ю. Д. Лифшиц. (мрамор) 2004 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор А. Н. Морозов. (мрамор) 2001 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Профессор А. Я. Сычёв. (мрамор) 2000 Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
 Копейский шахтёр Ганкевич. (мрамор) 1976 Музей искусств, г. Челябинск
 Лиля. (мрамор) 1964 Музей искусств, г. Челябинск
 Изгнанники. (мрамор) 1971 Челябинский государственный академический театр драмы, г. Челябинск
 Икар и Танатос. (мрамор) 2003 Музей искусств, г. Челябинск
 Победа. (мрамор) 1985 Музей копейского машиностроительного завода им. Кирова, г. Копейск Челябинской области

Персональные выставки 
 Первая персональная выставка — Челябинская областная картинная галерея, 1996
 Вторая персональная выставка — Челябинская областная картинная галерея, 2003

Награды и звания 
 Лауреат областной премии Ленинского комсомола «Орлёнок» (1979)
 Народный художник Российской Федерации (2003).
 Заслуженный художник РСФСР (1975)
 Орден Знак Почёта (1986)
 Медаль «За доблестный труд»
 Член Союза художников СССР (1960)
 Лауреат премии имени Г. С. Мосина (Екатеринбург) «За большой вклад в культуру Урала» (1996)
 член правления СХ СССР, член правления СХ РСФСР, секретарь правления СХ РСФСР; член экспертного совета по скульптуре при СХ РСФСР, член комиссии СХ РСФСР «Наука, космос, физкультура и спорт в изобразительном искусстве»; член зонального выставкома, член правления ЧОСХ, член художественного совета при Челябинском облисполкоме; делегат 5-го и 6-го съездов художников СССР; депутат Челябинского горсовета, депутат Челябинского областного Совета (1989).

Литература 
 Авакян, В. А. Вардкес Авакян : скульптура : [альбом] / Вступ. ст. Е. Устьянцевой. — Челябинск : Studio Divan : АвтоГраф, 2011. — 192 с. : цв. ил.
 В. Авакян Скульптура: кат. выст. / Челяб. обл. картин. галерея, Челяб. орг. СХ России; сост. В. Авакян; авт. вступ. ст. Л. А. Сабельфельд. — Челябинск, 1996. — 17 с.: ил. Каталог первой персональной выставки скульптора.
 В. Авакян Скульптура: кат. выст. / Челяб. обл. картин. галерея, Челяб. орг. Союза художников России; авт. вступ. ст. Е. Устьянцева. — Челябинск: Челяб. дом печати, 2003. — 22 с.: ил. Каталог второй персональной выставки.
 Байнов Л. П. Художники Челябинска. Ч., 1979
 Ляпустин А. Дебют мастера // Вечерний Челябинск. 1986. 12 сент.
 Кудзоев О. А. Скульптурная летопись края / О. А. Кудзоев, А. С. Ваганов. Ч., 1989

Примечания

Ссылки 
 Биография Вардкеса Айковича Авакяна 
 Скульптор до кончиков пальцев (фоторепортаж)
 Старайтесь не быть скульптором
 Отсекая лишнее (к 85-летию)
 Вардкес Авакян: мрамор воспитывает автора

Народные художники Российской Федерации
Депутаты Челябинского городского совета
Депутаты Челябинского областного совета
Почётные граждане Челябинска